

Persone
 Barbara Hackman Franklin (1940) – politica e dirigente d'azienda statunitense
 Emmanuel Hackman (1995) – calciatore ghanese
 Gene Hackman, propr. Eugene Allen Hackman (1930) – attore e scrittore statunitense
 Marika Hackman (1992) – cantautrice e polistrumentista britannica

Altro
 55397 Hackman – asteroide della fascia principale